Zahorze – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.
 Zahorze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Linowo.
 Zahorze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.
 Zahorze – dawny majątek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.
 Zahorze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.